Andrzej Battaglia (1895-1918), orlę lwowskie
 Andrzej Battaglia (1907–1973), inżynier, profesor AGH